Лос Аламос има више значења:
 Национална лабораторија Лос Аламос,
 Лос Аламос, град у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Округ Лос Аламос (Нови Мексико), је округ у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Лос Аламос (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Лос Аламос (Чиле),